Luidia chefooensis är en sjöstjärneart som beskrevs av Grube 1876. Luidia chefooensis ingår i släktet Luidia och familjen sprödsjöstjärnor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sprödsjöstjärnor
chefooensis